Ахмед Фуад:

 Ахмед Фуад I (1868—1936) — султан, а затем Король Египта и Судана.
 Ахмед Фуад II (род. 1952) — последний король Египта и Судана.